Bahçe (Karataş)
 Bahçe (Osmaniye)
 Bahçe (Silifke)